Russyn steht für:

 Russyn (Dorf) (polnisch Rusin) im Rajon Tscherwonohrad der ukrainischen Oblast Lwiw

Russyn ist der Familienname folgender Personen:

 Nasarij Russyn (* 1998), ukrainischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Russin